Открытый чемпионат Катара по теннису среди женщин 2017 — это профессиональный женский теннисный турнир, проводимый в катарском городе Дохе на открытых кортах с покрытием типа хард.

В 2017 году соревнования прошли в 15-й раз. Турнир относился к категории Премьер, проводящихся в рамках WTA Тура. Соревнования прошли с 13 по 18 февраля.

Прошлогодние чемпионы:
 одиночный разряд:  Карла Суарес Наварро
 парный разряд:  Чжань Хаоцин /  Чжань Юнжань

Общая информация 
Турнир собрал пять представительниц Топ-10 мирового рейтинга. Первым номером посева в одиночном турнире стала Анжелика Кербер (№ 2 в мире на тот момент). Немецкая спортсменка проиграла в своём первом матче второго раунда россиянке Дарье Касаткиной. Прошлогодняя чемпионка чемпионка Карла Суарес Наварро не защищала свой титул. Вторым номером номером посева стала № 3 в мире Каролина Плишкова. Она смогла стать победительницей турнира, обыграв в финале датскую теннисистку Каролину Возняцки. В розыгрыше турнира приняло участие три представительницы России и лишь одна из них Дарья Касаткина дошла до четвертьфинала.

В парном турнире главный приз завоевали четвёртые номера посева Абигейл Спирс и Катарина Среботник. В финале они обыграли пару без посева Ольгу Савчук и Ярославу Шведову. Обе теннисистки во второй раз выиграли местный турнир: Спирс до этого побеждала в 2015 году с Ракель Копс-Джонс, а Среботник в 2011 году с Кветой Пешке. Прошлогодние чемпионки Чжань Хаоцин и Чжань Юнжань не защищали свой титул, однако обе приняли участие в турнире. Хаоцин в паре с Кристиной Макхейл выбыла уже в первом раунде, а Юнжань с Мартиной Хингис выступили в качестве первых номеров посева и доиграли до полуфинала.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Каролина Плишкова обыграла  Каролину Возняцки со счётом 6-3, 6-4.
 Плишкова выиграла 2-й одиночный титул в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Возняцки сыграла 2-й одиночный финал и 44-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| team-width=170
| score-width=15

|RD1-seed01=
|RD1-team01= Каролина Возняцки
|RD1-score01-1=3
|RD1-score01-2=4
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=2
|RD1-team02= Каролина Плишкова
|RD1-score02-1=6
|RD1-score02-2=6
|RD1-score02-3=

}}

 Парный турнир 
  Абигейл Спирс /  Катарина Среботник''' обыграли  Ольгу Савчук /  Ярославу Шведову со счётом 6–3, 7–6(7).
 Спирс выиграла 1-й парный титул в сезоне и 19-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Среботник выиграла 1-й парный титул в сезоне и 37-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Катара среди женщин
 WTA Тур 2017
 Премьер турнир WTA
 Открытый чемпионат Катара среди мужчин 2017

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

Катар
Теннис
Февраль 2017 года
2017